ÖIG ist die Abkürzung für:
 Österreichisch-Indische Gesellschaft, eine Vereinigung für die kulturelle Zusammenarbeit der beiden Staaten
 Österreichische Industrieverwaltungs-GmbH, 1967–1970, heute Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen
 Österreichische Interessensgemeinschaft für Biolandbau, heute Teil der Bio Austria
 Österreichisch-Israelische Gesellschaft, eine Vereinigung für die kulturelle Zusammenarbeit der beiden Staaten

Abkürzung